Риджентс-парк (, то есть «Парк Регента») — один из главных королевских парков Лондона, разбитый в 1811 году на границе между Вестминстером (к югу) и Камденом (к северу). Назван в честь регентства принца, будущего короля Георга IV.

Описание 
Риджентс-парк в старину относился к охотничьим угодьям короля Генриха VIII. С 1811 по 1825 годы здесь велись работы по созданию террасного парка по проекту специально приглашённого принцем-регентом (будущим королём Георгом IV) архитектора Джона Нэша. Архитектору также было поручено соединить парк с Вестминстером — улицей Риджент-стрит. В честь периода регентства парк получил название «Риджентс-парк». С 1838 года вход в парк был открыт для всех желающих. С 1836 по 1861 годы на территории парка действовала обсерватория Бишопа.

Риджентс-парк является популярным местом отдыха жителей и гостей Лондона. В парке можно арендовать поле для футбола и регби, а также теннисные корты. На озёрах парка живёт много водоплавающих птиц, также в парке обитают канадские серые белки и лисы. Летом работает прокат лодок. В центре парка расположен розарий. По инициативе натуралиста Филипа Генри Госсе 21 мая 1853 года в Риджентс-парке был открыт «Водный виварий» — по сути, первый аквариум.

Среди основных достопримечательностей парка: Лондонский зоопарк (в северо-восточной части), частная резиденция посла США (бывший особняк Барбары Хаттон), Центральная мечеть Лондона и различные здания Лондонского университета, среди которых здание Королевской академии музыки. В романах английского писателя Яна Флеминга в Риджентс-парке находится штаб-квартира британской секретной службы.

Примечания

Ссылки 
 Сайт парка.

Появились в 1811 году в Великобритании
Сады и парки Лондона
Королевские парки Лондона
Эпоха Регентства